Bunium minus är en flockblommig växtart som beskrevs av Samuel Frederick Gray. Bunium minus ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
minus